Нехотеевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Нехотеевка — до 1964 г. название посёлка Южная в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Нехотеевка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Нехотеевка — село в Шебекинском районе Белгородской области.